Ланци () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий. 

 Ланци, Луиджи (1732—1810) — итальянский историк искусства, литератор, археолог.
 Ланци, Энрико (род. 1953) — итальянский футболист, защитник.
 Лоджия Ланци — лоджия, сооружение на площади Синьории во Флоренции, одна из достопримечательностей города.